Serwer buforujący () – wyspecjalizowany serwer, którego zadaniem jest zmniejszenie ruchu w sieci, poprzez udostępnianie użytkownikom treści już pobranych przez innych użytkowników; przykładem może być wczytanie strony internetowej z serwera buforującego, jeśli wcześniej przeglądała ją inna osoba, a zawartość strony nie uległa w międzyczasie zmianie. Technika ta zazwyczaj znacznie przyspiesza także dostarczanie stron.

Zobacz też 
 proxy

Serwery